War Department lub Department of War, dosłownie "ministerstwo ds. wojny":
 Departament Wojny Stanów Zjednoczonych – United States Department of War, działające w latach 1789-1947 ministerstwo w 1947 przekształcone w Departament Obrony USA
 War Department – brytyjskie ministerstwo działające w latach 1794-1857, w 1857 przekształcone w War Office
 Ministerstwo Wojny Japonii (陸軍省) – ministerstwo działające od końca XIX wieku do 1945